Beatrix van Savoye (1205-1266), gravin van Provence
 Beatrix van Savoye (1223-1259), markgravin van Saluzzo